Душан Пекић може да се односи на неку од следећих особа:

 Душан Пекић (1921—2007), учесник Народноослободилачке борбе, генерал-пуковник ЈНА и народни херој Југославије

 Душан Пекић (1980—2000), глумац-натуршчик познат по улози Пинкија у филму „Ране“